David Morgan es un antropónimo compuesto por el nombre David y el apellido Morgan, puede referirse a:

Académicos 
 David Morgan (1937–), sociólogo británico.
 David O. Morgan (1945–), historiador estadounidense.
 David R. Morgan (1957–), botánico estadounidense.

Deportistas 
 David Morgan (1937–), dirigente de críquet británico.
 Dave Morgan (1944–), piloto de carreras británico.
 David Morgan (1994–), nadador olímpico australiano.

Otros 
 David Morgan (?–), aviador militar británico.